Han Bila
Nova Bila